Сан Роман има више значења:

 Сан Роман (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Роман (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Роман (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Роман (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Роман (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роман (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Роман (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роман (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Роман (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Роман (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Роман (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Роман (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Роман (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Роман (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Роман (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Роман (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Роман (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роман (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роман (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роман (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Роман (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Роман (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роман (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роман (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роман (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роман (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роман (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику